Francis Burt kan syfta på:

Francis Burt (amerikansk politiker)
Francis Burt (australisk politiker)
Francis Burt (kompositör)